Ausschuss steht für:

 Gremium, Expertengruppe zur Erfüllung einer Aufgabe
 Ausschuss (HRR), bewaffnetes Aufgebot im Heiligen Römischen Reich
 Austrittsbereich einer Schussverletzung, siehe Schusswunde #Medizinische Aspekte
 Ergebnis einer Fehlproduktion
 Parlamentsausschuss, als Kurzform

Siehe auch:

 ausschießen (Drucken)
 Komitee (Begriffsklärung)
 Kommission (Begriffsklärung)